Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych "Źródliska" – cykl festiwali organizowanych do 2009 przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach, a od 2013 roku przez Suwalski Ośrodek Kultury. Honorowy patronat nad festiwalem sprawuje prezydent miasta. Do tej pory odbyło się sześć edycji festiwalu: w latach 2000, 2002, 2003, 2006, 2009, 2014. "Źródliska" wraz z Festiwalem Kultury Celtyckiej w Dowspudzie są jedynymi tego typu imprezami w północno-wschodniej Polsce.

Podczas imprezy prezentują się zespoły folkowe ze Europy Środkowej i Wschodniej, prezentujący muzykę oraz tańce typowe dla swoich regionów. Oprócz występów muzyków i tancerzy dodatkową atrakcją są spotkania warsztatowe z artystami i znawcami folkloru, którzy przybliżają ludowe tradycje miejsc, z których pochodzą.

Organizatorzy festiwalu wydają również okolicznościowe biuletyny podsumowujące dni festiwalowe, zawierające wywiady z artystami i reportaże z koncertów. Do redagowania broszur zapraszani są uczniowie suwalskich szkół średnich i gimnazjów.

Wybrane zespoły koncertujące na festiwalu "Źródliska" 
Kulgrinda
 Koniaków
 Švatra
 Kumaniok
 Dautenis
 Rossijana
 Zespół Pieśni i Tańca "Suwalszczyzna"

Linki zewnętrzne 
 Strona Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach

Festiwale muzyki ludowej w Polsce
Festiwale taneczne w Polsce
Kultura w Suwałkach